Нововасилівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця у декількох регіонах України.

 Нововасилівська сільська рада — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Нововасилівська сільська рада — Запорізька область, м. Бердянськ
 Нововасилівська сільська рада — Миколаївська область, Врадіївський район
 Нововасилівська сільська рада — Миколаївська область, Єланецький район
 Нововасилівська сільська рада — Миколаївська область, Снігурівський район
 Нововасилівська сільська рада — Сумська область, Середино-Будський район
 Нововасилівська сільська рада — Херсонська область, Іванівський район